Kernuse poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kernu, comună (vald) în Regiunea Harju, Estonia.

Localități
 Kernu (Kernu), sat în comuna  Kernu